Bonson (Alpes Marítimos)
 Bonson (Loire)